Existuje více nositelů příjmení Pešák:

 Ivo Pešák (1944–2011) – český hudebník a komik
 Jindřich Pešák (1895–1979) – československý politik
 Milan Pešák (* 1963) – český politik

Podobná příjmení 
 Pešek
 Peška